Michaela Abrhámová est une joueuse slovaque de volley-ball née le  à Bratislava. Elle mesure  et joue au poste de centrale. Elle totalise  en équipe de Slovaquie.

Biographie

Clubs

Palmarès

En sélection nationale 
 Ligue européenne
  : 2016.
  : 2017.

En club 
 Ligue MEVZA
 Troisième : 2011, 2014.
 Championnat de France (1)
 Vainqueur : 2016.
 Finaliste : 2015.
 Troisième : 2018.
 Coupe de France (1)
 Vainqueur : 2015, 2019.
 Supercoupe de France (2)
 Vainqueur : 2016, 2017.
 Championnat de Slovaquie (2)
 Vainqueur : 2012, 2014.
 Finaliste : 2011, 2013.
 Coupe de Slovaquie (3)
 Vainqueur : 2011, 2012, 2014.
 Finaliste : 2013.

Distinctions individuelles 

 2014 : Ligue MEVZA — Meilleure serveuse
 2016 : Championnat de France — Meilleure contreuse
 2016 : Championnat de France — Meilleure centrale
 2017 : Championnat de France — Meilleure centrale
 2019 : Coupe de la CEV — Meilleure attaquante

Voir aussi

Articles connexes 
 Équipe de Slovaquie de volley-ball féminin

Liens externes 
  Son profil sur le site de la FIVB
  Son profil sur le site de la CEV
  Profil complet sur Volley Box
  Site officiel de son club

Notes et références 

Joueuse slovaque de volley-ball
Naissance en août 1993
Naissance à Bratislava